

Сакмар — присілок, Баймацький район, Башкортостан

Див. також 
 Сакмар-Назаргулово

Сакмар — селище, Калочський район, медьє Бач-Кішкун